El término Yaguarí puede referirse a:

Brazo Yaguarí ubicado en el departamento de Río Negro; 
arroyo Yaguarí (Río Negro) ubicado en el departamento de Río Negro; o
arroyo Yaguarí (Tacuarembó) ubicado en los departamentos de Tacuarembó y Rivera.